La quarante-huitième saison d' University Challenge  est diffusée sur la BBC Two tous les lundis à partir du . Elle est animée par Jeremy Paxman.

Résultats 

Légende

Premier tour 
Le premier tour voit s'affronter des équipes en duel. Les 14 équipes victorieuses se qualifient pour la prochaine manche. Parmi les 14 équipes perdantes, les 4 équipes ayant marqué le plus de points vont aux repêchages.

Repêchages 
Les deux équipes victorieuses se qualifient pour le deuxième tour et rejoignent les 14 vainqueurs du premier tour.

Deuxième tour 
Les huit équipes victorieuses se qualifient pour les quarts de finale.

Quarts de finale 
Pour passer en semi-finale, les équipes doivent remporter deux de leurs matches. Les équipes qui perdent deux matches sont éliminées. 

Notes :

Demi finales

Finale

Références

Liens externes 

 Défi universitaire 
 Tableau des résultats de Blanchflower 

Pages avec des traductions non relues
University Challenge